Dans la mythologie grecque :
 l’Hespérie est une contrée située au couchant, soit l'Italie soit la péninsule Ibérique ;
 Hespérie est une des Hespérides ;
 Hespérie fille de Cébren est une nymphe aimée d'Ésaque.
 En zoologie, les Hespéries sont des espèces de papillons de la famille des Hesperiidae.
 En astronomie, 69 Hespérie est un astéroïde.

Voir aussi